Dębień bezeichnet zwei Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:
 Dębień (Rybno), Dorf in der Gmina Rybno im Powiat Działdowski, bis 1920 und 1939 bis 1945: Eichwalde, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen
 Dębień (Wilczęta), Dorf in der Gmina Wilczęta im Powiat Braniewski, bis 1945: Louisenwalde, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen